

Lokalizacje

Niemcy 
 Reisbach – dzielnica Bad Griesbach im Rottal
 Reisbach – dzielnica gminy Saarwellingen w kraju związkowym Saara, w powiecie Saarlouis
 Reisbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dingolfing-Landau
 Reisbach – rzeka, dopływ Lauter 
 Reisbach – rzeka, dopływ Wörnitz

Zobacz też 
 Reißbach